Wufeng peut désigner :

 le xian autonome tujia de Wufeng dans la province chinoise de Hubei ;
 plusieurs ères chinoises :
 Wufeng (57-54 av. J.-C.), cinquième ère de l'empereur Xuandi des Han ;
 Wufeng (254-256), deuxième ère de l'empereur Sun Liang du royaume de Wu ;
 Wufeng (618-621), ère proclamée par Dou Jiande, le meneur de la révolte paysanne sous la dynastie Sui.
 le district de Wufeng dans le Taichung, à Taiwan ;
 Wufeng (ville), une ville du Comté de Hsinchu à Taiwan.